

Patronyme 

 Jérôme de Gonnelieu (1640-1715), prédicateur jésuite français.

Toponyme 
 Gonnelieu, une ville française du département du Nord.